Рахма́нова — фамилия, восходящая к мусульманскому мужскому имени Рахман, образованному от араб. رحمن‎ — «милосердный», женская форма фамилии .

 Известные носители 

 Аля Рахманова (Галина Александра фон Хойер; 1898—1991) — русская писательница и биограф.
 Рахманова, Аза Гасановна (1932—2015) — российский врач-инфекционист, профессор.
 Рахманова, Замира Алимурадовна (род. 1985) — российский спортсмен (греко-римская борьба).
 Рахманова, Зилол (1929—2001) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Рахманова, Ирина Анатольевна (род. 1981) — актриса.
 Рахманова, Наталия Леонидовна (род. 1930) — переводчица с английского языка.
 Рахманова, Христина Фёдоровна (1760—1827) — русская театральная актриса.
 Рахманова, Юлия Игоревна (род. 1991) — казахстанская легкоатлетка.